Die Divizia B 1948/49 war die zehnte Spielzeit der zweithöchsten rumänischen Fußballliga. CFR Sibiu als Sieger der Staffel 1 und Metalochimic Reșița als Zweiter der Staffel 2 stiegen in die Divizia A auf.

Modus 
Die Divizia B wurde in zwei Staffeln mit jeweils 14 Mannschaften ausgetragen. Die Sieger der beiden Gruppen stiegen in die Divizia A auf. Reservemannschaften von Erstligisten waren jedoch nicht aufstiegsberechtigt. Die jeweils letzten fünf Vereine stiegen ab. Für einen Sieg gab es zwei Punkte, für ein Unentschieden einen und für eine Niederlage keinen Punkt. Bei Punktgleichheit am Saisonende entschied zunächst der direkte Vergleich.

Staffel 1 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Direkter Vergleich  – 3. Torquotient – 4. geschossene Tore

Staffel 2 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Direkter Vergleich  – 3. Torquotient – 4. geschossene Tore

Weblinks 
 Saison 1948/49 auf romaniansoccer.ro (englisch)
 Divizia B auf rsssf.com (englisch)

Fußballsaison 1948/49
1948 49